Kabinett Bachelet steht für folgende Regierungen in Chile:

 Kabinett Bachelet I (2006–2010)
 Kabinett Bachelet II (2014–2018)